() est l'hymne officiel de Majorque, Espagne. L'hymne provient d'un poème de Joan Alcover i Maspons, d'après une ancienne chanson enfantine majorquine. La musique est composée par le compositeur catalan Amadeu Vives. En 1996, le Conseil insulaire de Majorque l'a choisi comme hymne officiel.

Paroles

Références

Liens

Hymne national en catalan